Tři sestry je název s více významy:

Kultura 
 Tři sestry (divadelní hra), divadelní hra od Antona Pavloviče Čechova
 Tři sestry (hudební skupina), česká hudební skupina

Geografie 
 Tři sestry (Irsko) – označení pro irské řeky Barrow, Suir a Nore
 Three Sisters (Oregon) – trojice sopek ve státě Oregon v USA
 Three Sisters (Alberta) - tři horské vrcholy v kanadských Skalnatých horách

Přírodní jevy 
 Tři sestry (vlny), tři rogue waves jdoucí po sobě

Osobnosti 
 Tři sestry Sung